Joaquín Ernesto de Anhalt (en alemán, Joachim Ernst von Anhalt; Dessau, 11 de enero de 1901-Campo de concentración de Buchenwald, 18 de febrero de 1947) fue el último gobernante soberano del Ducado de Anhalt.

Biografía 
Nació en Dessau, hijo del duque Eduardo de Anhalt (1861-1918) y de la princesa Luisa Carlota de Sajonia-Altemburgo (1873-1953), la hija del príncipe Mauricio de Sajonia-Altemburgo.

Sucedió a su padre como duque de Anhalt el 13 de septiembre de 1918. Pero debido a su minoría de edad, su tío el príncipe Ariberto de Anhalt fue elegido regente. Su breve reinado llegó a su fin el 12 de noviembre de 1918 con su tío abdicando en su nombre tras la Revolución alemana. El ducado se convirtió en el Estado Libre de Anhalt.

El duque Joaquín Ernesto murió en el campo de concentración de Buchenwald como prisionero de la Unión Soviética. Tras su muerte, la jefatura de la Casa Ducal de Anhalt estuvo disputada entre su hijo mayor, el príncipe Federico (Friedrich), y su hermano, el príncipe Eugenio (Eugen).<ref>{{cita libro|enlaceautor=Hugh Massingberd|apellidos=Montgomery-Massingberd|nombre=Hugh (ed.)|año=1977|título=Burkes Royal Families of the World, 1st edition|ubicación=Londres|editorial=Burke's Peerage|isbn=0-85011-023-8|páginas=195-196}}</ref>

 Matrimonios e hijos 

El duque Joaquín Ernesto se casó dos veces: la primera vez con Elisabeth Strickrodt (1903-1971) en 1927, pero se divorciaron en 1929. Contrajo segundas nupcias con Editha Marwitz von Stephani (1905-1986) en el castillo de Ballenstedt en 1929. Tuvo descendencia con su segunda esposa:

 María Antonieta (1930-1993).
 Ana-Luisa (1933-2003).
Federico (III) (1938-1963), duque de Anhalt.
 Edda (1940-)
 Eduardo (II) (1941-), actual duque de Anhalt.

 Distinciones honoríficas 

 Orden dinástica 
 Ducado de Anhalt

 Gran Cruz de Orden de Alberto el Oso.

 Distinciones honoríficas extranjeras 
 Eslovaquia: Servare et Manere, ONG

  Medalla Conmemorativa del Árbol de la Paz, Clase especial con rubíes, In memoriam'' (11 de enero de 2021).

Ancestros

Referencias 

 Online Gotha

Enlaces externos 
 Casa de Anhalt-Askanien  (en alemán)
 Duchy of Anhalt

Duques de Anhalt del siglo XX (casa de Ascania)
Nacidos en Dessau